Joker — робот созданный в Германии по заказу руководства СССР для ликвидации Аварии на ЧАЭС.

История 
После прибытия в СССР робот прошел проверку на работоспособность и пригодность к использованию после чего был направлен для помощи ликвидаторам аварии. Считалось то робот сможет выдержать всю радиацию и очистить пространство между кровлей 3 и 4 энергоблока ЧАЭС.

Работа робота 
Мысль о том что робот сможет выполнить поставленную работу изначально была у руководителей ликвидации аварии а именно у Анатолия Дятлова

Василия Игнатенко и Валерия Легасова. В случае отказа работоспособности робота на кровлю были бы отправлены «биороботы»

или по-другому люди.

Но после вывода робота на крышу 4 энергоблока робот не проработал даже пары минут на крыше, где уровни радиации превышали 15 000 рентген. Из-за такого излучения электроника немецкой техники просто «сгорела». Ликвидаторам пришлось выйти на крышу — это стоило им здоровья, а позже и жизни.

Джокер сейчас 
На момент 2019 года находится на хранилище радиоактивных отходов и материалов под названием «Буряковка».Хранилище было построено в 1988 году в десятикилометровой зоне отчуждения. Сегодня здесь можно увидеть немало техники, которую использовали во время ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. И сегодня он остается там.

Значение 
На роботов во время ликвидации аварии возлагалась большая надежда но в связи с тем что их электроника не выдерживала и сгорала. Из за чего 

производить работу пришлось людям. В дальнейшем от идеи использовать роботов во время ликвидации аварии отказались. В ходе чего всю работу выполнили люди. Если бы роботы смогли бы работать в радиоактивной зоне потери людей могли быть значительно меньше а так же было бы меньшее количество людей получивших лучевую болезнь.

Примечания 

 2. Lososevui.Роботы-ликвидаторы.-pikabu,2022-05-25-роботы ликвидаторы в чернобыле
https://fishki.net/3078964-robotizirovannyj-kompleks-klin-1.html?sign=685055344760931,598889662426829

http://www.vniitransmash.ru/company/history.html

https://zov-24.livejournal.com/50653.html

http://sktbpr.ru/content/mrk-mobot-ch-hv-2

https://pkitis.tltsu.ru/?p=1038

https://ural.aif.ru/society/science/pervoprohodcy_po_chernob...

https://www.forbes.ru/tehnologii/377515-o-kom-zabyli-v-seria...

https://rtc.ru/article/bremya-pervyh-kakie-roboty-ispolzoval...
 

Чернобыльская авария
Роботы